

Aeronautica 
 North American T-28 Trojan, un aereo militare da addestramento statunitense.

Aziende 
 Trojan, casa automobilistica britannica attiva dal 1914 al 1937 e dal 1960 al 1965 che partecipò anche al Campionato Mondiale di Formula 1

Geografia 
 Trojan, città della Bulgaria.

Informatica 
 Trojan, una categoria di programmi progettati per passare attraverso le difese informatiche.

Musica 
 Trojan Records, un'etichetta discografica britannica.

Sport 
 Trojan-Tauranac Racing, scuderia motoristica britannica attiva negli anni settanta.

Videogiochi 
 Trojan, un videogioco arcade di tipo Hack 'n slash prodotto dalla Capcom nel 1986.